G30 est un code qui peut faire référence à :
 BMW Série 5 (G30), septième version de la Série 5 du constructeur allemand BMW ;
 G30, un think tank cherchant à approfondir la compréhension des problèmes économiques et financiers ;
 HMS Partridge (G30), un destroyer de la Royal Navy ;
 Maladie d'Alzheimer, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres